Kim Min-Jeong puede referirse a las siguientes personas:
 Kim Min-Jeong (taekwondo), practicante de taekwondo surcoreana;
 Kim Min-Jeong (yudoca), yudoca surcoreana.